Кущёвка — топоним:

Украина 
 Кущёвка — село, Царичанский район, Днепропетровская область
 Кущевка — село, Двуречанский район, Харьковская область
 Кущевка — село, Волочисский район, Хмельницкая область

Другое 
 Кущёвка — железнодорожная станция Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги

См. также